Interstellar Boundary Explorer —  sonda espacial da NASA
IBEX 35 — índice de da bolsa de Madrid

Ver também
Íbex — cabra selvagem europeia
 (íbex)

Desambiguações de siglas